Le Triangle du diable est la trente-deuxième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1979.

Univers

Synopsis 
Lapaille et Lapoutre sont en train d'écouter Renaud raconter des 
histoires sur le triangle du diable, où disparaissent depuis des 
centaines d'années des bateaux, des avions, et des hommes. Peu 
convaincus, il leur laisse lire la fin du dossier dans le magazine 
oublié par un grand au bord de l'étang, et s'en retourne vaquer à 
d'autres occupations.
Le soir même le pâtissier d'Eslapion 2 vient le trouver, car Lapaille 
n'était pas chez lui, et Lapoutre non plus, et il devait leur livrer un 
gâteau pour l'anniversaire de l'institutrice. Tout cela est bien 
curieux, et Renaud part à leur recherche au bord de l'étang, mais il ne 
les retrouve pas, et non loin de là, il remarque un trace de brûlure 
circulaire sur le sol... Auraient-ils été enlevés ?

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1979
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1977